Forsythe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert P. Forsythe (1830–1906), US-amerikanischer Politiker
 Alexandra Illmer Forsythe (1918–1980), US-amerikanische Informatikerin
 Clifford Forsythe (1929–2000), nordirischer Politiker
 Edwin B. Forsythe (1916–1984), US-amerikanischer Politiker
 George E. Forsythe (1917–1972), US-amerikanischer Mathematiker und Informatiker
 John Forsythe (1918–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Jordan Forsythe (* 1991), nordirischer Fußballspieler
 Rebecca Forsythe (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert Forsythe (* 1949), US-amerikanischer Ökonom

Sonstiges:
 Forsythe Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Forsythe Crag, Nunatak im Australischen Antarktis-Territorium

Siehe auch:
 Forsyth
 Foresight